Louis Finot – archeologo francese
 Louis Finot – calciatore francese